Miejscowości w Polsce: 
 Ziemiany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Siemiątkowo
 Ziemiany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie